Tetramerium — род двудольных цветковых растений семейства Акантовые. В природе насчитывается около 60 видов, произрастающих в основном в Северной и Центральной Америке.

Род впервые описан немецким ботаником Христианом фон Эзенбеком в 1846.

Виды 

С полным списком перечнем видов можно ознакомиться здесь.

 Tetramerium abditum
 Tetramerium angustius
 Tetramerium aureum
 Tetramerium butterwickianum
 Tetramerium calderonii
 Tetramerium coeruleum
 Tetramerium costatum
 Tetramerium crenatum
 Tetramerium denudatum
 Tetramerium diffusum
 Tetramerium emilyanum
 Tetramerium flavum
 Tetramerium fruticosum

Примечания

Ссылки 
 Систематика
 Информация об одном из представителей (Tetramerium nervosum)

Акантовые